Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1994 прошёл с 16 августа 1993 года по 15 мая 1994 года. В нём приняли участие 40 сборных, которые боролись за 7 путёвок на финальный турнир.
В предварительном раунде команды были разделены на 14 групп. Победители групп вышли в следующий раунд, где в двухматчевых противостояниях выявили участников финального турнира. Испания автоматически попала в финальную часть на правах хозяина.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5 

 В этой группе также должна была играть Югославия, но она снялась.

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Стыковые матчи 

|}

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1993 году
Футбол в Европе в 1994 году
Чемпионаты Европы в 1994 году